Onna est un nom commun (il signifie notamment femme en japonais), et un nom propre.

Toponyme

Onna, village de la commune de Massock-Songloulou, située dans le département de la Sanaga-Maritime et la région du Littoral

Onna, frazione de la commune de L'Aquila.

Onna, village du district de Kunigami, dans la préfecture d'Okinawa.
 Le mont Onna, situé sur le territoire de ce village.

Onna, ville et zone de gouvernement local de l'État d'Akwa Ibom.

Onna, village de la commune de Steenwijkerland, dans la province d'Overijssel.

Télévision 
 Magerarenai Onna, série drama télévisée japonaise de 2010.